Jean-Camille Fulbert-Dumonteil (1831-1912), écrivain et chroniqueur gastronomique français, connu aussi sous son nom de plume Fulbert Dumonteil.
 Léon Dumonteil (1853-1933), homme politique français.